Kraje związkowe RFN
 Nadrenia-Palatynat

Geografia historyczna
 palatynat – państwo rządzone przez hrabiego palatyna
 Palatynat – region w Niemczech
 Czeski Palatynat – dawna kraina historyczna Czech, współcześnie w granicach Niemiec
 Palatynat (dystrykt) – dystrykt Nadrenii-Palatynatu w latach 1946–1968
 Górny Palatynat – kraina historyczna w Niemczech
 Lajtabánság (Palatynat Litawski)

Kraje Świętego Cesarstwa Rzymskiego
 Palatynat saski
 Palatynat Reński – kraina historyczna w Niemczech
 Palatynat Dwóch Mostów (Zweibrücken)

Zobacz też 
 Palatyn
 Pfalz (niem. palatynat)